Всероссийский турнир 1900—1901 — 2-й шахматный турнир проходивший с 26 декабря по 14 января в Москве.

Проведён также Московским шахматным кружком в том же помещении; 18 участников из 10 городов: 
 Москва (6 шахматистов),
 Петербург (4),
 Киев, Харьков, Лодзь, Омск, Ростов-на-Дону, Кострома, Гатчина, Кашин (по 1).

М. Чигорин вновь оказался вне конкуренции — 16½ очков. На 2-м место Э. Шифферс — 14, на 3-м — Д. Яновский — 13½. Среди молодёжи наибольшего успешно выступили москвичи  
А. Гончаров, Б. Григорьев, С. Шаров.

Примечательные партии 

1.е4 е5 2.Kf3 Кc6 3.Cb5 Kf6 4.0—0 d6 5.Кс3 Cg4 6.d4 ed 7.Ф:d4 С:f3 8.gf Фd7 9.Фе3 а6 10.Ca4 b5 11.Сb3 Се7 12.Kph1 Фh3 13.Лg1 Ке5 14.f4 Kf3 15.Лg2 Kg4 16.Фd3 Ch4 17.С:f7+ Kp:f7 18.f5 (см. диаграмму) 18. ... Ф:g2+ 19.Kp:g2 Ke1+ 20.Kph3 К:d3 21.cd К:f2+ 22.Kp:h4 К:d3, и чёрные выиграли на 52-м ходу.

Таблица

Литература 
 
 

Декабрь 1900 года
Январь 1901 года
Шахматные турниры в Москве
Шахматные турниры в Российской империи
1900 год в шахматах
1901 год в шахматах
Спорт в России в 1901 году
Спорт в России в 1900 году